Стамбульская профессиональная лига 1957/1958 () — 54-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 28 августа 1957 года и закончился 9 марта 1958 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1957/1958
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1957 году
Спорт в Турции в 1958 году